Estrées (Aisne)
 Estrées (Nord)
 Estrées-Deniécourt
 Estrées-la-Campagne
 Estrées-lès-Crécy
 Estrées-Mons
 Estrées-Saint-Denis
 Estrées-sur-Noye